, ou Kikyou, est un personnage du manga Reborn!⁣. ⁣Il est une des véritables couronnes funéraires et le détenteur de l'anneau Mare du Nuage. Cet homme très efféminé semble être le cerveau et le chef du groupe de Byakuran. Après avoir utilisé son pouvoir Ouverture Sanglante, Kikyō prend partiellement la forme d'un spinosaurus.

Apparence et personnalité 

Kikyō a les cheveux verts (comme le montre l'opening 7 de Reborn!) et semble être beaucoup plus calme que le reste de ses compagnons. Révélé être le gardien nuages. Au moment du jeu Choice, Kikyō semble avoir un dévouement sans égal pour Byakuran et c'est sans doute pour ça qu'il est le leader de Six Couronnes Funéraires.

Histoire 

Kikyō est en attente autour de la base quand Torikabuto annonce que le Choix est censé débuter. Il a été sélectionné pour participer au jeu du Choix avec Torikabuto et Soru pour affronter les Vongola.

Lors du jeu, Kikyō ordonne à ses deux coéquipiers de détruire tous les leurres créés par Shoichi jusqu'à épuisement. Après la défaite de Genkishi contre Yamamoto, Kikyō active ses Campanulas di Nuvola (sorte de fleur recouverte de Flamme Nuage) qui sont dissimulées dans le corps de Genkishi pour absorber son énergie vitale et ainsi l'éliminer. Quand Genkishi demande des explications à Kikyō, celui-ci lui répond tout simplement qu'il devait l'éliminer quand celui-ci n'était plus d'aucune utilité sous ordre de Byakuran.

Kikyō procède ensuite à détruire les leurres à un rythme accéléré. Il a rencontré Gokudera sur le chemin de la base Vongola, mais il le neutralisera facilement. Il a ensuite détruit la base de Shoichi. Shoichi blessé, tente de s'échapper, mais en vain, il se fait malheureusement éventrer par Kikyō, et finalement, c'est la famille Millefiore qui remporte la bataille du jeu Choice car Daisy étant immortel, rallume sa Flamme Cible. Après le retour à Namimori et afin de saisir UNI, Byakuran utilise son pouvoir pour découvrir l'emplacement de celle-ci. Kikyō, Bluebell et Torikabuto combine alors leur force pour anéantir la famille Vongola. Cependant, après la défaite Torikabuto, Kikyō décide de se retirer avec Bluebell.

Durant la journée de la bataille finale, Kikyō rencontre Ryohei Sasagawa, Basile, Nosaru, Tazaru, et Lambo sur son chemin et commence à invoquer son armée de Velociraptor di Nuvola. Toutefois, les reptiles ont été détruits par le Cambia Forma (Boîte Vongola) de Lambo; il a alors activé son "Ouverture Sanglante" et se transforme en créature reliée à plusieurs Spinosaurus pour lutter contre Ryohei et son Cambia Forma. Hélas, le gardien Soleil n'arrive pas à venir à bout de la puissante combattante de Kikyō. Juste au moment où Kikyō allait en terminer avec les combattants Vongola, Hibari apparait et Kikyō s'attaque à celui-ci et plus tard à Xanxus grâce à la bonne stratégie des trois couronnes funéraires restantes en utilisant l'environnement. Cependant, on découvre bientôt que la défaite des Vongola contre les Millefiore n'était qu'une illusion créée par Mukuro et Fran. Au cours d'une bataille tout misé sur les Millefiore, Ghost, la dernière Couronne Funéraire, apparaît soudainement en tant qu'allié et ennemi pour les trois combattants Millefiore, car il tue Zakuro et Bluebell.

Pouvoirs et armes 

Kikyō est détenteur de l'Anneau Mare des nuages qui lui confère les pouvoirs suivants :

Campanula di Nuvola : Ces fleurs peuvent être utilisées comme des projectiles puissants ou peuvent drainer l'énergie vitale d'une personne. Elles peuvent aussi bloquer les armes boîte avant qu'ils ne soient activés.

Boîte arme type Nuage : Cette boîte arme libère une armée de velociraptor dans le but de submerger les ennemis. Comme l'a déclaré Kikyō, les boîtes armes dinosaures sont beaucoup plus puissantes que les boîtes animales normales.

Ouverture Sanglante (Boîte incrustée dans le corps) : L'arme la plus puissante Kikyō. Lorsqu'il est activé, Kikyō se transforme en homme/spinosaurus avec des Flammes de Nuage en forme d'aile. Contrairement aux autres couronnes, Kikyō ne gagne pas autant de caractéristiques sauvages, mais sa puissance est plus grande, car il peut utiliser ses cheveux pour créer une armée de spinosaurus. Grâce à la Flamme des Nuages, les spinosaurus peuvent continuer à se multiplier jusqu'à l'infini et peuvent ainsi attaquer dans n'importe quelle direction, même dans les souterrains.

Divers 

 Les Six Véritables Couronnes Funéraires ont tous des noms de Fleurs. Kikyō a été nommé d'après la Campanule Chinoise.
 Dans le Reborn! Fandom, son numéro le 99.
 Kazuki Kato, le célèbre chanteur de Easy Go, est le Seiyū (voix) de Kikyō.
 On remarque que Kikyō à l'habitude de s'exprimer avec des « Ha-han » en début de phrase.
 Avant sa rencontre avec Byakuran, Kikyō avait une vie misérable, il était battu par son employeur.
 Lorsque Kikyō est sous l'état Ouverture Sanglante, Akira Amano s'est inspiré de l'hydre mythologique, un serpent à plusieurs têtes qui est capable de régénérer ses têtes pour remplacer celles qui ont été coupées. C'est un peu le même cas pour Kikyō aves ses Spinosaurus qui peuvent se multiplier à l'infini.

Références 

Personnage de Reborn!